Агва Ескалера има више значења:
 Агва Ескалера (Елоксочитлан де Флорес Магон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Агва Ескалера (Ваутла де Хименез), насеље у савезној држави Оахака у Мексику